Имре — фамилия.
 Имре — венгерская форма германского имени .
 Имре — король Венгрии (1196—1204) из династии Арпадов, а также король Сербии (1203—1204).
 Имре Кальман (1882—1953) — венгерский композитор, автор оперетт.
 Имре Ревес (1859—1959) — венгерский живописец, историк и педагог.
 Святой Имре (около 1000—1031) — католический святой, венгерский королевич из дома Арпадов, сын короля Иштвана Святого.
 Имре, Геза (род. 1974) — венгерский фехтовальщик на шпагах.
 Имре, Петр (род. 1975) — чешский гребец.